Мётлы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мётлы — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Мётлы — деревня в Полоцком районе Витебской области.